Le patronyme (de) Garnier suivi d'un nom de terre est porté par de nombreuses familles françaises, dont certaines sont nobles et/ou subsistantes.

Famille Garnier (Lyonnais) 

La famille Garnier est une famille éteinte originaire du Lyonnais, anoblie ou confirmée en 1592. Elle remonte sa filiation suivie à Pierre Garnier, habitant à Saint-Laurent-de-Mure, cité en 1450.

Cette famille est recensée dans l'armorial du Dauphiné avec les armes D'azur au chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles d'or.

Cette famille a donné naissance à diverses branches qui, selon Jean-Baptiste de Courcelles (1820), bien qu'ayant des armoiries distinctes ne doivent pas être considérées comme étrangères l'une à l'autre car elles se sont divisées dans un siècle où les armoiries n'étaient pas bien fixées dans les maisons.

Famille Garnier des Hières et de Labareyre (Vivarais) 
La famille Garnier est une famille originaire du Vivarais. Selon Marc Gauer (2015), elle est originaire de Saint-Barthélemy-le-Pin, en Ardéche, et remonte sa filiation suivie à Guillaume Garnier, mort avant 1594 et marié à Marie Clot. Selon Jules Villain (1909) et Nicolas Viton de Saint-Allais (1872) cette famille serait affiliée à la famille Garnier (Lyonnais).

Branche des Hières (éteinte) 
La branche des Hières est apparue vers 1640 et s'est éteinte en (1927-1974). À la suite de l'achat de la baronnie de Miraval en 1774, certains de ses membres s'auto-intitulèrent baron de Miraval.

Cette branche est recensée dans l'armorial du Vivarais avec les armes D’argent à un chevron de gueules accompagné en chef de deux roses de gueules, tigées et feuillées de sinople et en pointe de trois pals de sable.

Branche de Labareyre (subsistante) 
Jacques Garnier (1673-1757), notaire royal à Vernoux-en-Vivarais, reçut la seigneurie de Labareyre à la suite de son mariage en 1692 avec Anne Marie Béguet et devint sieur de Labareyre.

Leur fils, Jacques Garnier, avocat en parlement, marié en 1728 à Madeleine Borie, fut le père de Jean-Jacques Garnier, sieur de Labareyre, substitut du procureur général au parlement de Toulouse, marié en 1766 à Marie-Madeleine Carrière. Ils eurent trois fils, dont Alexandre Laurent Garnier de La Bareyre, colonel de la garde nationale, qui reçut un titre de baron héréditaire par lettres patentes du 16 janvier 1818, avec règlement d’armoiries : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois étoiles d’argent, 2, 1; au chef du même, chargé de deux bandes de sinople, accostées de trois tourteaux du même, posé en barre.. Sa filiation est suivie depuis 1492.

Elle compte parmi ses membres le général Ludovic de Garnier des Garets. Cette famille est membre de l'ANF depuis 1940.

Famille Garnier de La Boissière et de Boisgrollier (Poitou) 

Cette famille Garnier est une famille noble d'extraction, dont la filiation est suivie depuis 1517. Elle est originaire du Poitou.

Branche de la Boissière (éteinte) 
La branche de la Boissière est apparue en 1643 lorsque Jacques Garnier est devenu seigneur de la Boissière.

François Garnier de Laboissière a été titré baron de la Boissière par Napoléon , son fils, Pierre Garnier de La Boissière a été titré comte de la Boissière par Napoléon III.

Ses armes sont Gironné d'or et d'azur ; le cinquième giron, qui est d'azur, chargé d'une épée d'or.

Branche de Boisgrollier (subsistante) 
La branche du Boisgrollier est fondée en 1554 par Guillaume Garnier. Ses membres étaient seigneurs du Grand Chenay, de Vignault puis de Boisgrollier.

 Garnier de Boisgrollier de Ruolz (subsistante : ANF 2013).

Ses armes sont Gironné d'or et de gueules de douze pièces.

Famille Garnier du Fougeray 
La famille Garnier du Fougeray est une famille bretonne anoblie en 1723 et éteinte en 1843.

Elle ne compte que deux membres connus, Yves (1689-1747) et son fils Jean-Baptiste. 

Elle porte Parti d'or et d'argent à une étoile d'argent en bande brochant sur le parti accompagnée de 2 coquilles d'or, l'un en pointe et à dextre. l'autre en chef à senestre.

Familles du Dauphiné

Famille de Garnier (Crolard et Charpenay) 
La famille de Garnier est une famille d'extraction reconnue noble en 1468 et ayant pour fief les maisons fortes de Crolard et de Charpenay. 

Cette famille est recensée dans l'Armorial du Dauphiné avec les armes De gueules à la licorne passante d'argent; un chef d'or chargé de trois roses d'azur.

Famille Garnier (1680) 
La famille Garnier est une famille anoblie par charge en 1680.

Elle est recensée dans l'armorial du Dauphiné avec les armes De gueules à la gerbe d'or mise en pal.

Familles de Provence 
 L'armorial général de France (Provence) donne les armes de Joseph de Garnier, prieur du lieu d'Aurel.
 Famille de Garnier (de Pierrevert).
 Famille Garnier (de Manosque).
 Famille de Garnier (de Suilhans).
 Famille de Garnier de Rousset.
 Famille Garnier (de Brignolles et de Courtignac), famille bourgeoise.

Familles de Bretagne 

 Garnier de La Barillière.
 Garnier Kernault de Kerigan.
 Garnier du Plessix.
 Garnier de La Villesbret (subsistante : ANF 1973).

Familles du Vivarais 

 Garnier (de Montravel).

 Garnier (de Boulieu).

Autres provinces 
Autres familles :
 Garnier des Aubrays et de l'Hermitage.
 Garnier de Falletans (Franche-Comté) (subsistante : ANF 1982).
 Garnier de Farville (Ile de France).
 Garnier de Toulonjon dit Toulongeon (Bourgogne)
 Garnier de Chambroy (Échevin de Lyon).

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 Régis Valette, Catalogue de la noblesse française, 2007, page 90

Articles connexes 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (A à K)
 Armorial des familles du Dauphiné
 Armorial des familles du Poitou
 Armorial des familles de Bretagne
 Armorial des familles de Bourgogne
 Liste des échevins de Lyon

Garnier